"Londres" é o nome em português/castelhano para a capital da Inglaterra. Também pode significar:

Londres (Catamarca) - cidade argentina.
Nueva Londres - cidade paraguaia
Londres (condado) - antigo condado inglês
Grande Londres - região administrativa da Inglaterra
Cidade de Londres - núcleo central da capital inglesa
Área metropolitana de Londres
Área urbana da Grande Londres
Jardim Londres (Campinas) - bairro campineiro
Centro Comercial Londres - centro comercial português
Mas-de-Londres - comuna francesa do departamento de Heráult
Bairro Paris-Londres - bairro chileno de Santiago
Saint-Martin-de-Londres - comuna francesa do departamento de Heráult
Notre-Dame-de-Londres - comuna francesa do departamento de Heráult

Ver também
London (desambiguação)
Londrina

Desambiguação
Desambiguações de topônimos